Eperjesi Ferenc
 Eperjesi Ferenc (1863–1912) tanító, iskolaigazgató
 Eperjesi Ferenc (1951) közgazdász
Eperjesy Ferenc
 Eperjesy Ferenc (1814–1890) apát, egri kanonok
 Eperjesy Ferenc (1940) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök